Netrunner (Linuxdistributie), een besturingssysteem gebaseerd op Kubuntu
 Netrunner (kaartspel), een ruilkaartspel ontworpen door Richard Garfield